Philosophiae naturalis principia mathematica – dzieło Izaaka Newtona
 Principia mathematica – dzieło Bertranda Russella i A. N. Whiteheada
 Naukowe czasopismo filozoficzne "Principia"